Метелики — літаючі комахи, представники ряду Лускокрилі (Lepidoptera).

Кінематограф 
 «Метелик» — польський мелодраматичний фільм 1972 року режисера Януша Насфетера.
 «Метелик» — кримінальна драма 1973 року режисера Франкліна Шеффнера, екранізація однойменного автобіографічного твору колишнього в'язня Анрі Шарр'єра.
 «Метелик» — гонконзький драматичний фільм 2004 року режисера Май Ваньсіня.
 «Метелик» — український короткометражний фільм 2012 року режисера Максима Буйницького за мотивами фінальне однойменного оповідання книги «Звірослов» Тані Малярчук.
 «Метелик» — аргентинський фільм 2015 року.
 «Метелики» — російськомовний 4-серійний міні-серіал знятий кінокомпанією Film.ua в Україні; вперше серіал в Україні версію з оригінальною російськомовною аудіо-доріжкою показали 27 квітня 2013 року на телеканалі «Інтер».

Інше 
 Метелик (також відоме як Мессьє 6 (М6) та NGC 6405) — розсіяне зоряне скупчення в сузір'ї Скорпіона.
 «Метелик» — оповідання-притча Лесі Українки.
 Метелик — різновид краватки.
 Метелик (ніж-метелик) — поширена назва ножа-балісонга.
 Метелик — розмовна назва агітаційної листівки.
 «Метелик» — публікація у формі маленької брошури чи мініатюрного плаката Найчастіше використовується у виданнях літератури для дітей
 Метелик — спосіб розміщення вітрил на шлюпках і яхтах, коли їх кладуть на різні галси, таким чином не закриваючи один одному вітер (наприклад, клівер на лівому галсі, грот — на правому).
 Метелик — порода кролів з темними плямами на мордочці, що нагадують за формою крила метелика.

Див. також 
 Ефект метелика
 «Джо Метелик» — американська кінокомедія режисера  1957 року.
 «Строкатий метелик» — мультфільм 1981 року грузинського кінорежисера Шадімана Чавчавадзе.
 «Полювання на метеликів» — драматичний фільм 1992 року грузинсько-французького кінорежисера Отара Іоселіані.
 «Помах крил метелика» — французький фільм 2000 року режисера .
 «Ефект метелика» — американський фантастичний психологічний трилер 2004 року сценаристів та режисерів Еріка Бресса і Дж. Мекі Грубера.
 «Ефект метелика 2» — американський фантастичний психологічний трилер 2006 року режисера Джона Р. Леонетті.
 «Поцілунок метелика» — російський драматичний кінофільм 2006 року режисера Антона Сіверса.
 «Скафандр і метелик» — французький біографічний фільм-екранізація історії Жана-Доміника Бобіє знятий у 2007 році.
 «Крила метелика» — українсько-французький фільм 2008 року режисера Олександра Балагури.
 «Ефект метелика 3: Одкровення» — американський фантастичний психологічний трилер 2009 року режисера Сета Гросмена.
 «Чорні метелики» — американський драматичний кінофільм режисера Паула ван дер Уста, що вийшов на екрани в 2011 році.
 «Сталевий метелик» — російський детективний фільм 2012 року режисера Рената Давлетьярова.
 «Сон метелика» — турецький драматичний фільм 2013 року режисера Їлмаза Ердогана.
 «Танець метелика» — українська мелодрама 2017 року режисера Бати Недича.

Посилання

Примітки